Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 25-ös jelzésű villamosok:

Magyarország 

 25-ös villamos (Budapest)megszűnt

Ausztria 

 25-ös villamos (Bécs)

Belgium 

 25-ös villamos (Brüsszel)

Csehország

 25-ös villamos (Prága)

Németország 

 25-ös villamos (München)